Primera División 1960 (Argentinië)
 Primera División 1960 (Chili)
 Primera División 1960 (Venezuela)